Федина Андрій (1905–1958) — учасник I-го Конгресу Українських Націоналістів, керівник експозитури УВО-ОУН в Данціґу
 Федина Дарина — українська акторка. Найбільш відома своєю дебютною роллю в телесеріалі «Спіймати Кайдаша».
 Федина Надія Григорівна (* 1961) — українська художниця та скульптор з Львівщини (Член Національної Спілки Художників України)
 Федина Олексій Михайлович (* 1987) — український плавець, багаторазовий параліпійський чемпіон
 Федина Роман Володимирович (1953) — український художник та скульптор з Львівщини (Член Національної Спілки Художників України)
 Федина Софія Романівна (* 1984) — українська співачка і телеведуча, голова Світової федерації українських лемківських об'єднань
 Федина Ярослав Іванович (1955–2010) — український політик і медик

Українські прізвища